Balte peut désigner :
 Balte, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Čelinac et dans la République serbe de Bosnie ;
 le balte ou langues baltes, une branche des langues indo-européennes ;
 les Baltes, un groupe ethno-linguistique européen qui parle les langues baltes ;
 les pays baltes, les trois pays à l'est de la mer Baltique : l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie.